La stagione 1985-86 degli Houston Rockets fu la 19ª nella NBA per la franchigia.

Gli Houston Rockets vinsero la Midwest Division della Western Conference con un record di 51-31. Nei play-off vinsero il primo turno con i Sacramento Kings (3-0), la semifinale di conference con i Denver Nuggets (4-2), la finale di conference con i Los Angeles Lakers (4-1), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-2).

Western Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1985-1986 delle squadre di pallacanestro
1985-1986